Le elezioni regionali in Spagna del 2021 hanno interessato due comunità autonome: la Catalogna, ove si è votato il 14 febbraio, e la comunità autonoma di Madrid, in cui le elezioni hanno avuto luogo il 4 maggio.

Risultati

Catalogna

Comunità di Madrid

Collegamenti esterni

2021
Catalogna